Genisio – variante del nome proprio di persona Genesio
Cecilia Genisio – partigiana italiana
Bivacco Cecilia Genisio – bivacco sulle Alpi Cozie
Giancarlo Genisio – calciatore italiano
Genísio – freguesia del comune di Miranda do Douro (distretto di Braganza, Portogallo)